Tracia sau Thracia se poate referi la:

  Tracia, denumirea antică a unei regiuni situată la sud de Dunăre, între Marea Neagră, Propontida, Marea Egee, râul Mesta (Nestus) și râul Morava (Margus), care era locuită de neamurile tracice. 
  Tracia (regiune), zonă de tranziție dintre Bulgaria (Tracia de Nord), Grecia (Tracia de Vest) și Turcia europeană (Tracia de Est) de azi. 
  Thracia (provincie romană), una din provinciile romane din timpul maximei extinderi a Imperiului Roman.